

Коламбія-Фоллс — місто, штат Мен
 Коламбія-Фоллс — місто, штат Монтана